В математике оператор  в комплексном или действительном гильбертовом пространстве  называется эрмитовым, симметрическим, если он удовлетворяет равенству  для всех  из области определения . Здесь и далее полагается, что  — скалярное произведение в . Название дано в честь французского математика Шарля Эрмита.

Оператор в  называется самосопряжённым, или гипермаксимальным эрмитовым, если он совпадает со своим сопряжённым.

Самосопряжённый оператор является симметрическим; обратное, вообще говоря, не верно.
Для непрерывных операторов, определённых на всём пространстве, понятия симметрический и самосопряжённый совпадают.

Свойства 
1. Спектр (множество собственных чисел) самосопряжённого оператора является вещественным.

2. В унитарных конечномерных пространствах матрица самосопряжённого оператора является эрмитовой. (В частности, в евклидовом пространстве матрица самосопряжённого оператора является симметрической.)

3. У эрмитовой матрицы всегда существует ортонормированный базис из собственных векторов — собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны.

4. Для эрмитова оператора А определитель det ||A|| его матрицы равен произведению собственных значений.

Матрицы 

Матрицей, эрмитово сопряжённой к данной, называют матрицу  получаемую из исходной матрицы  путём её транспонирования и перехода к комплексно сопряжённой, то есть . Это естественное определение: если записать линейное отображение и эрмитово сопряжённый ему оператор в любом базисе в виде матриц, то их матрицы будут эрмитово сопряжёнными. Матрицу, равную своему эрмитовому сопряжению, называют эрмитовой, или самосопряжённой: для неё .

Применение 
Эрмитовы операторы играют важную роль в квантовой механике, где с их помощью представляют наблюдаемые физические величины, см. Принцип неопределённости Гейзенберга.

См. также 
 Сопряжённый оператор
 Самосопряжённость

Линейная алгебра
Теория операторов